Сан Хуан Гелавија има више значења:

 Општина Сан Хуан Гелавија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Гелавија (Сан Хуан Гелавија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику